Illusionist steht für:

 Illusionist, ein Zauberkünstler
 Maler des Illusionismus, siehe Trompe-l’œil
 Der Illusionist (Roman), ein Roman von John B. Priestley
 Der Illusionist (1983), niederländischer Film von Jos Stelling
 Der Illusionist (2010), französisch-britischer Animationsfilm von Sylvain Chomet
 The Illusionist, US-amerikanischer Film von Neil Burger aus dem Jahr 2006